В этой статье перечислены составы национальных футбольных сборных, выступавшие на чемпионате мира по футболу 2018 года, прошедшем с 14 июня по 15 июля в России.

В окончательные заявки сборных вошли по 23 игрока, 3 из которых — вратари.

Возраст футболистов указан по состоянию на день начала чемпионата, клубы, которые представляют игроки, — по состоянию на конец сезона—2017/2018.

Группа A

Россия 
Итог — 1/4 финала, поражение от Хорватии

Окончательный состав.

Автогол: Ахмед Фатхи (Египет).

Саудовская Аравия 
Итог — 3-е место в группе

Окончательный состав.

Египет 
Итог — 4-е место в группе

Окончательный состав.

Уругвай 
Итог — 1/4 финала, поражение от Франции

Окончательный состав.

Автогол: Денис Черышев (Россия).

Группа B

Португалия 
Итог — 1/8 финала, поражение от Уругвая

Окончательный состав.

Испания 
Итог — 1/8 финала, поражение от России

Окончательный состав.

Автогол: Сергей Игнашевич (Россия).

Марокко 
Итог — 4-е место в группе

Окончательный состав.

Иран 
Итог — 3-е место в группе

Окончательный состав.

Автогол: Азиз Бухаддуз (Марокко).

Группа C

Франция 
Итог —  Чемпион

Окончательный состав.

Автоголы: Азиз Бехич (Австралия), Марио Манджукич (Хорватия).

  Австралия Итог — 4-е место в группеОкончательный состав.

  Перу Итог — 3-е место в группеОкончательный состав.

  Дания Итог — 1/8 финала, поражение от ХорватииОкончательный состав.

 Группа D 

  Аргентина Итог — 1/8 финала, поражение от ФранцииОкончательный состав.

  Исландия Итог — 4-е место в группеОкончательный состав.

  Хорватия Итог —  2-е место на турниреОкончательный состав.

  Нигерия Итог — 3-е место в группеОкончательный состав.

 Группа E 

  Бразилия Итог — 1/4 финала, поражение от БельгииОкончательный состав.

  Швейцария Итог — 1/8 финала, поражение от ШвецииОкончательный состав.

  Коста-Рика Итог — 4-е место в группеОкончательный состав.

Автогол: Янн Зоммер (Швейцария).

  Сербия Итог — 3-е место в группеОкончательный состав.

 Группа F 

  Германия Итог — 4-е место в группеОкончательный состав.

  Мексика Итог — 1/8 финала, поражение от БразилииОкончательный состав.

  Швеция Итог — 1/4 финала, поражение от АнглииОкончательный состав.

Автогол: Эдсон Альварес (Мексика).

  Республика Корея Итог — 3-е место в группеОкончательный состав.

 Группа G 

  Бельгия Итог —  3-е место на турниреОкончательный состав.

Автогол: Фернандиньо (Бразилия).

  Панама Итог — 4-е место в группеОкончательный состав.

Автогол: Яссин Мерья (Тунис).

  Тунис Итог — 3-е место в группеОкончательный состав.

  Англия Итог — 4-е место на турниреОкончательный состав.

 Группа H 

  Польша Итог — 4-е место в группеОкончательный состав.

  Сенегал Итог — 3-е место в группеОкончательный состав.

Автогол: Тиагу Ционек (Польша).

  Колумбия Итог — 1/8 финала, поражение от АнглииОкончательный состав.

  Япония Итог — 1/8 финала, поражение от Бельгии''

Окончательный состав.

Статистика

Представительство внутренних чемпионатов в составах 
В сборных Сенегала и Швеции не было игроков, представлявших национальные чемпионаты этих стран, в сборных Бельгии, Исландии, Нигерии и Швейцарии по одному представителю чемпионатов Бельгии, Исландии, Нигерии и Швейцарии соответственно. В свою очередь, сборная Англии — единственная сборная, укомплектованная представителями только национального чемпионата.

Представление тренеров по странам 
Тренеры, выделенные жирным, представляют свою страну.

Самые молодые и самые возрастные участники 
Молодые (родились позже 1 января 1998 года)
 6 января 1998  Ли Сын У
 25 февраля 1998  Исмаила Сарр
 6 марта 1998  Ян Смит
 19 июля 1998  Хосе Луис Родригес
 4 октября 1998  Мусса Ваге
 7 октября 1998  Трент Александер-Арнольд
 28 октября 1998  Фрэнсис Узохо
 4 ноября 1998  Ашраф Хакими
 20 декабря 1998  Килиан Мбаппе
 4 января 1999  Дэниел Арзани

Возрастные (родились раньше 31 декабря 1981 года)
 15 января 1973  Эссам аль-Хадари
 13 февраля 1979  Рафаэль Маркес
 14 июля 1979  Сергей Игнашевич
 6 декабря 1979  Тим Кэхилл
 26 января 1981  Хосе Корона
 24 февраля 1981  Фелипе Балой
 13 марта 1981  Блас Перес
 26 сентября 1981  Хайме Пенедо
 28 сентября 1981  Вильфредо Кабальеро
 27 ноября 1981  Бруну Алвеш

Примечания 

Составы
2018